Il Controguerra spumante è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Teramo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino
odore: bouquet fine persistente
sapore: garbatamente fresco, pieno, lungo, stoffa elegante, perlage fine

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Teramo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Giallo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Passerina